Денис Валерьевич Калик (род. , ) — белорусский актёр театра и кино.

Биография 
Денис Калик окончил ГУ Гродненский колледж искусств в 2006 году по специальности ”Актерское мастерство" курс Г. Мушперта.
С 2006 года является актёром Гродненского областного драматического театра.

Творчество

Работы в театре 
 «Завтра была война» — Пашка Остапчук  Б. Васильев, реж. Г. Мушперт (2004)
 «Стеклянный зверинец» — Том Т. Уильямс, реж. К. Поцелуев (2005)
 «Тряпичная кукла» — Верблюд У. Гибсон, реж. Г. Мушперт (2006)
 «Раскиданное гнездо» — Дваровы чалавек Я.Купала, реж. А. Гарцуев (2006)
 «Золотая табакерка» — Змей Т. Ренгард, реж. А. Глотов (2006)
 «Голый король» — Министр Нежных чувств Е. Шварц, реж. Г. Мушперт (2007)
 «Сказ о скоморохе и царе Горохе» — Филимон  М. Корабельник, реж. А. Глотов (2007)

Фильмография 
  — Застава Жилина

Ссылки 
 Денис Калик на сайте Kino-teatr.ru